МеМехмед II:

 Мехмед II Завоеватель  — османский султан в 1444—1446 и 1451—1481.
 Мехмед II Герай  — хан Крыма в 1577—1584 годах из рода Гераев.